Station Ashiya (JR West)
 Station Ashiya (Hanshin)